Wade se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Edwin Wade
 Charles B. Wade